Алексино — деревня в Алфёровском сельском поселении Калязинского района Тверской области России.

История

География 
Деревня находится в 7,5 км к юго-западу от Калязина и в 118 км к востоку от Твери. Расположена в лесистой местности в 1,5 км от правого берега Волги.

Население

Инфраструктура

Транспорт 
В 2,5 км к северо-востоку и юго-востоку от деревни находятся ж.-д. платформы 177 км и Новокатово на линии Москва — Калязин.

Примечания 

Населённые пункты Калязинского района